Kvalifikace na Mistrovství Evropy ve fotbale 1992 probíhala v letech 1990 a 1991. Zúčastnilo se jí 34 fotbalových reprezentací, které byly rozlosovány do sedmi skupin po pěti, resp. čtyřech týmech. Ve skupinách hrál každý s každým doma a venku a vítězové jednotlivých skupin postoupili na závěrečný turnaj, kde se přidali k hostitelskému Švédsku.

Skupina 1

Skupina 2

Skupina 3

Skupina 4 

Pozn. Na základě sankcí OSN se Jugoslávie nemohla závěrečného turnaje zúčastnit, ze skupiny proto postoupilo Dánsko.

Skupina 5

Skupina 6

Skupina 7 

Mistrovství Evropy ve fotbale 1992
Fotbal v Evropě v roce 1990
Fotbal v Evropě v roce 1991